Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 1981 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Tracy Austin je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
1981